Таир Аймухаметович Мансуров (; 1 января 1948, г. Сарканд, Талды-Курганская обл.), Член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (2014—2015), Генеральный Секретарь ЕврАзЭС (2007—2014), аким Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (2003-2007), Посол Казахстана в России (1994—2002), Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 12-го созыва (1990—1994), член Совета Республик Верховного Совета СССР (1991).

Биография 
Родился 1 января 1948 г. в Сарканде Талды-Курганской области.

В 1971 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности инженер-строитель, в 1978 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Доктор экономических наук, доктор политических наук.

Трудовую деятельность начал в 1964 году бетонщиком строительного управления треста «Казахтрансстрой»; в период с 1965 по 1972 год проработал в должностях инженера, старшего инженера УКС Алма-Атинского горисполкома.

С 1972 по 1973 годы — главный инженер строительного управления «Алмаатацентрострой».

В 1973—1979 годах — секретарь Алма-Атинского горкома, затем обкома ЛКСМК.

С 1979 по 1986 годы — инструктор, заместитель заведующего, заведующий Отделом строительства Алма-Атинского обкома партии.

С 1986 по 1988 годы — первый секретарь Ленинского райкома партии города Алма-Аты.

В 1988 году — инструктор Отдела строительства Центрального комитета КПСС.

В 1989-1990 годах — второй секретарь Карагандинского обкома Компартии Казахстана.

В 1990-1991 годах — заведующий сектором Отдела социально-экономической политики Центрального комитета КПСС.

В 1992-1993 годах — президент Фонда развития «Казахстан» (г. Москва).

С сентября по декабрь 1991 года — заместитель председателя Комитета Совета Республик Верховного Совета СССР.

В 1994-2002 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации, а в 1996-2002 годах по совместительству занимает пост Посла Казахстана в Финляндии.

В 2002-2003 годах — советник Президента Республики Казахстан.

С 24 декабря 2003 года по 9 октября 2007 года — аким Северо-Казахстанской области.

С 10 октября 2007 года по 25 декабря 2014 года — Генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

В 2014 — Член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Творчество 
Автор книг и монографий:
 «Лики суверенитета. Суверенитет в призме социальной истории» (1994, в соавт.)
 «Казахстан и Россия: суверенизация, интеграция, опыт стратегического партнерства» (на рус., каз. и англ.яз.,1997-1999)
 «Аравийская эпопея полпреда Назира Тюрякулова» (2001)
 «Казахстанско-российские отношения в эпоху перемен» (на рус. и каз. яз., 2001, 2006)
 «Полпред Назир Тюрякулов. Дипломат, политик, гражданин» (2003)
 «Назир Тюрякулов». Серия ЖЗЛ (2004)
 «Нәзір Төреқұлов» (2005)
 «ЕврАзЭС — от экономического сотрудничества к единому экономическому пространству» (2011)
 «Регулирование внешней торговли Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» (2011, в соавт.)
 «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь» (на рус., каз. и англ.яз., 2011, 2012, 2013)
 «Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь. К 20-летию евразийского проекта. 1994—2014» (на рус. и англ.яз., 2014, 2015)
 «Евразийская экономическая интеграция: опыт и перспективы» (на рус. и англ.яз., 2014, 2015)
 «Познание личности. Полпред СССР Назир Тюрякулов» (2014)

Награды 
Награды Казахстана

Награды иностранных государств

Конфессиональные награды

Награды общественных организаций

Примечания 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Акимы Северо-Казахстанской области
Послы Казахстана в России
Послы Казахстана в Финляндии
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Члены политического совета партии «Аманат»
Члены Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии
Вторые секретари Карагандинского обкома КП Казахстана
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Члены Совета Республик Верховного Совета СССР